Rosqvist ist der Familienname folgender Personen:

 Ewy Rosqvist (* 1929), schwedische Rallyefahrerin und Markenbotschafterin
 Yngve Rosqvist (1929–2004), schwedischer Rennfahrer